Gujaràtides, dinastia del Sultanat de Gujarat.
 Gujarati, llengua del Gujarat.